Rezultati Prvenstva Avstralije 1957 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Shirley Fry je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Shirley Fry (prvakinja)
  Althea Gibson (finale)
  Mary Carter (četrtfinale)
  Beryl Penrose (polfinale)
  Lorraine Coghlan (polfinale)
  Jennifer Staley (četrtfinale)
  Margaret Hellyer (drugi krog)
  Fay Muller (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1957